Radovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Радовци) :
Radovtsi, village bulgare de l'obchtina de Dryanovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Radovtsi, village bulgare de l'obchtina d'Elena, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.